Karol Miarka (1825-1882), działacz społeczny na Górnym Śląsku, ojciec poniższego
 Karol Miarka (1856-1919), działacz społeczny na Górnym Śląsku, syn powyższego